New Alexandria ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Alexandria (Ohio)
 New Alexandria (Pennsylvania)
 New Alexandria (Virginia)